RAP1GDS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 607 амінокислот, а молекулярна маса — 66 317.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів гтфаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

ГТФ-ази